(1895 - 1971), un chirurgien et professeur à l'université d'Oslo,
Fredrik Semb Berge (1990- ), un footballeur norvégien,
 (1884–1970), un artiste norvégien,
Nils Johan Semb (1959- ), un entraîneur norvégien de football.

SEMB est un sigle formé des 4 lettres S, E, M et B. Il peut faire référence à :

Syndicat des employés de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ).